Чёрный хлеб:
 Чёрный хлеб — разговорное название ржаного хлеба.
 «» — французский мини-сериал (1974) по роману .
 «Чёрный хлеб» (кат. Pa negre) — художественный фильм производства Испании на каталанском языке, снятый режиссёром Агусти Вильяронгой (2010 год).
 «Чёрный хлеб» — советская и российская музыкальная блюзовая группа, созданная А. А. Аграновским.